Лели (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Адриан де Лели (1755—1820) — голландский художник.
 Лели, Корнелис (1854—1929) — голландский инженер и государственный деятель.
 Лели, Питер (настоящее имя Питер ван дер Фес; 1618—1680) — английский живописец голландского происхождения, ведущий английский портретист XVII столетия.

Топоним 
 Лели — статистически обособленная местность, расположенная в округе Колйер (штат Флорида, США). Лели — деревня в Калининском районе Тверской области.

 См. также 
 Лелли
 Лель (значения)